Dominika Cibulková e Kirsten Flipkens erano le detentrici del titolo, ma Cibulková ha deciso di non partecipare. Flipkens ha giocato insieme Kiki Bertens, ma sono state sconfitte in finale da Elise Mertens e Demi Schuurs dopo che Flipkens si è dovuta ritirare sul punteggio di 3–3.

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Demi Schuurs (campionesse)
  Kiki Bertens /  Kirsten Flipkens (finale, ritirate)

 Lesley Kerkhove /  Lidziya Marozava (semifinale)
 Xenia Knoll /  Anna Smith (semifinale)

Wildcard 

  Richèl Hogenkamp /  Bibiane Schoofs (primo turno)

 Arantxa Rus /  Eva Wacanno (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2018